200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 24 lipca, a finał 25 lipca.

Swój drugi złoty medal na tych mistrzostwach zdobył Chińczyk Sun Yang, który w finale ustanowił nowy rekord Azji (1:44,39). Srebro wywalczył reprezentant Stanów Zjednoczonych Townley Haas (1:45,04). Trzecie miejsce zajął Rosjanin Aleksandr Krasnych (1:45,23).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 24 lipca o 10:18.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 24 lipca o 18:42.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:32.

Przypisy 

M